

Patronyme 
Biermann est un patronyme d'origine germanique porté notamment par:
 Dagobert Biermann (1904-1943), ouvrier antinazi allemand ;
 Pieke Biermann (1950-), écrivaine, journaliste et traductrice allemande ;
 Karl Eduard Biermann (1803-1892), peintre allemand ;
 Kurt-Reinhard Biermann (1919-2002), historien allemand ;
 Ludwig Biermann (1907-1986), astronome allemand ;
 Mika Biermann (1970 (?)-), écrivain allemand, romancier en français (Mikki et le village miniature, Sangs, etc) guide de musée ;
 Wolf Biermann (1936-), poète allemand, fils de Dagobert Biermann, père de Nina Biermann (Nina Hagen).

Voir aussi 
 Ronny Bierman (1938-1984), actrice et chanteuse néerlandaise.

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif